Sezona Formule 1 2012 je triinšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIA. Začela se je 18. marca 2012 z dirko za , končala pa 25. novembra 2012 z dvajseto dirko sezone za . Dirkaški naslov je osvojil Nemec Sebastian Vettel, moštvenega pa Red Bull.

Dirkači in moštva 

|-
|rowspan=2|  Red Bull Racing
!rowspan=2| Red Bull
|rowspan=2| RB8
|rowspan=2| Renault RS27-2012
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 1
|  Sebastian Vettel
|rowspan=2|  Sébastien Buemi
|-
|align="center"| 2
|  Mark Webber
|-
|rowspan=2|  Vodafone McLaren Mercedes
!rowspan=2| McLaren
|rowspan=2| MP4-27A
|rowspan=2| Mercedes FO 108Z
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 3
|  Lewis Hamilton
|rowspan=2|  Gary Paffett Oliver Turvey
|-
|align="center"| 4
|  Jenson Button
|-
|rowspan=2|  Scuderia Ferrari
!rowspan=2| Ferrari
|rowspan=2| F2012
|rowspan=2| Ferrari 056
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 5
|  Fernando Alonso
|rowspan=2|  Jules Bianchi Giancarlo Fisichella Marc Gené
|-
|align="center"| 6
|  Felipe Massa
|-
|rowspan=2|  Mercedes GP Petronas
!rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2| MGP W03
|rowspan=2| Mercedes FO 108Z
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 7
|  Michael Schumacher
|rowspan=2|  Sam Bird Brendon Hartley
|-
|align="center"| 8
|  Nico Rosberg
|-
|rowspan=3|  Lotus F1 Team
!rowspan=3| Lotus
|rowspan=3| E20
|rowspan=3| Renault RS27-2012
|rowspan=3 align="center"| 
|align="center"| 9
|  Kimi Räikkönen
|rowspan=3|  Jérôme d'Ambrosio Kevin Korjus
|-
|rowspan=2 align="center"| 10
|  Romain Grosjean
|-
|  Jérôme d'Ambrosio
|-
|rowspan=2|  Force India F1 Team
!rowspan=2| Force India
|rowspan=2| VJM05
|rowspan=2| Mercedes FO 108Z
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 11
|  Paul di Resta
|rowspan=2|  Jules Bianchi Gary Paffett Conor Daly 
|-
|align="center"| 12
|  Nico Hülkenberg
|-
|rowspan=2|  Sauber F1 Team
!rowspan=2| Sauber
|rowspan=2| C31
|rowspan=2| Ferrari 056
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 14
|  Kamui Kobajaši
|rowspan=2|  Esteban Gutiérrez
|-
|align="center"| 15
|  Sergio Pérez
|-
|rowspan=2|  Scuderia Toro Rosso
!rowspan=2| Toro Rosso
|rowspan=2| STR7
|rowspan=2| Ferrari 056
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 16
|  Daniel Ricciardo
|rowspan=2|  Sébastien Buemi
|-
|align="center"| 17
|  Jean-Éric Vergne
|-
|rowspan=2|  AT&T Williams
!rowspan=2| Williams
|rowspan=2| FW34
|rowspan=2| Renault RS27-2012
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 18
|  Pastor Maldonado
|rowspan=2|  Valtteri Bottas Susie Wolff
|-
|align="center"| 19
|  Bruno Senna
|-
|rowspan=2|  Caterham F1 Team
!rowspan=2| Lotus
|rowspan=2| CT01
|rowspan=2| Renault RS27-2012
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 20
|  Heikki Kovalainen
|rowspan=2|  Giedo van der Garde Alexander Rossi Rodolfo González
|-
|align="center"| 21
|  Vitalij Petrov
|-
|rowspan=2|  HRT F1 Team
!rowspan=2| HRT
|rowspan=2| F112 
|rowspan=2| Cosworth CA2012
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 22
|  Pedro de la Rosa
|rowspan=2|  Dani Clos Vitantonio Liuzzi  Šinghua Ma
|-
|align="center"| 23
|  Narain Kartikejan
|-
|rowspan=2|  Marussia Virgin Racing
!rowspan=2| Virgin
|rowspan=2| F112 
|rowspan=2| Cosworth CA2012
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 24
|  Timo Glock
|rowspan=2| María de Villota Max Chilton
|-
|align="center"| 25
|  Charles Pic
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstralija
| Albert Park
| 18. marec
|  Lewis Hamilton
|  Jenson Button
|  Jenson Button
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 2
|  Malezija
| Sepang
| 25. marec
|  Lewis Hamilton
|  Kimi Räikkönen    
|  Fernando Alonso   
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 3
|  Kitajska
| Shanghai
| 15. april
|  Nico Rosberg
|  Kamui Kobajaši
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 4
|  Bahrajn
| Bahrain
| 22. april
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 13. maj
|  Pastor Maldonado
|  Romain Grosjean
|  Pastor Maldonado
|  Williams-Renault
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monaco
| 27. maj
|  Mark Webber
|  Sergio Pérez
|  Mark Webber
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 7
|  Kanada
| Montreal
| 10. junij
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 8
|  Evropa
| Valencia
| 24. junij
|  Sebastian Vettel
|  Nico Rosberg
|  Fernando Alonso   
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 9
|  V. Britanija
| Silverstone
| 8. julij
|  Fernando Alonso   
|  Kimi Räikkönen
|  Mark Webber
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 10
|  Nemčija
| Hockenheimring
| 22. julij
|  Fernando Alonso   
|  Michael Schumacher
|  Fernando Alonso   
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 11
|  Madžarska
| Hungaroring
| 29. julij
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 12
|  Belgija
| Spa
| 2. september
|  Bruno Senna
|  Jenson Button
|  Jenson Button
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 13
|  Italija
| Monza
| 9. september
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 14
|  Singapur
| Marina Bay
| 23. september
|  Lewis Hamilton
|  Nico Hülkenberg
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 15
|  Japonska
| Suzuka
| 7. oktober
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 16
|  Koreja
| Jeongam 
| 14. oktober
|  Mark Webber
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 17
|  Indija
| Buddh‎
| 28. oktober
|  Sebastian Vettel
|  Jenson Button
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 18
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 4. november
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Kimi Räikkönen 
|  Lotus-Renault
| Poročilo
|-
! 19
|  ZDA
| Americas 
| 18. november
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 20
|  Brazilija
| Interlagos 
| 25. november
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Jenson Button
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Konstruktorsko prvenstvo

Sklici in viri 

2012
2012 v športu